Грузберг — фамилия.

 Грузберг, Александр Абрамович (род. 1937) — переводчик, учёный-филолог, доцент Пермского государственного педагогического института.
 Грузберг, Людмила Александровна (1936—2020) — кандидат филологических наук, доцент Пермского университета, специалист по пермским говорам.
 Грузберг, Семён Борисович  (1918—2000) — украинский советский художник-график.